Lichenodiplis är ett släkte av lavar. Lichenodiplis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenodiplis